Paolo Ghiglione – calciatore italiano
Ettore Ghiglione – calciatore
Wallys Ghiglione – calciatore, arbitro di calcio e imprenditore italiano
Mario Ghiglione – calciatore italiano
Romualdo Ghiglione – ginnasta italiano